Vierow bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Brünzow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Sassen-Trantow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Als Familienname:
 Erwin Vierow (1890–1982), deutscher General